Ландо — еврейская и итальянская фамилия (обыкновенно вариант фамилии ). Носители:

 Ландо, Джозеф (Joe Lando, род. 1961) — американский актёр.
 Ландо, Оле (Ole Lando, 1922—2019) — датский правовед.
 Ландо, Павел Борисович (род. 1945) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог.
 Ландо, Пьетро (1462—1545) — 78-й венецианский дож.
 Ландо, Товий-Гутман Самуилович (1877—1942) — бессарабский политический деятель, член «Сфатул Цэрий».
 
 Ландо, Эфроим Дов (דב לנדו, род. 1930) — израильский раввин.

Также 
 Пети-Ландо — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Лэндо Калриссиан — вымышленный персонаж в «Звёздных войнах».
 Ландо — тип пассажирской повозки.
 Ландо — аналогичный тип кузова автомобиля.